

Localidades 

 Christchurch

 Christchurch (Cambridgeshire)
 Christchurch (Dorset)
 Christchurch Castle
 Christchurch Harbour
 Christchurch (Gloucestershire)

 Christchurch (Newport)

Clubes de futebol 
 Christchurch Football Club — na Inglaterra
 Christchurch United — na Nova Zelândia

Desambiguações de topônimos